Vasas SC (piłka nożna)
 Vasas SC (piłka ręczna kobiet)
 Vasas SC (szachy)